

Astronomia 
 Cádiz – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Filippine
 Cadiz – città della Provincia di Negros Occidental 
 Spagna
 Cádiz – endonimo di Cadice, città dell'Andalusia, capoluogo della provincia di Cadice 
 Stati Uniti d'America
 Cadiz – comunità non incorporata della Contea di San Bernardino, California
 Cadiz – città della Contea di Henry, Indiana
 Cadiz – capoluogo della Contea di Trigg, Kentucky
 Cadiz – villaggio della Contea di Harrison, Ohio
 Cadiz – città della Contea di Green, Wisconsin

Sport 
 Cádiz Club de Fútbol – società calcistica spagnola